Příjmení Jenšovský nosí více významných osobností:

 Alois Jenšovský (1883–1940) – československý politik
 Bedřich Jenšovský (1889–1942) – český historik a archivář
 Lola Jenšovská (1891–1970) – česká malířka